Picture Perfect může znamenat:

Ve filmu:
 Picture Perfect (film, 1995) – komedie, v hlavních rolích hrají Dave Thomas a Mary Page Keller
 Picture Perfect (film, 1997) – romantická komedie, hrají Jennifer Aniston and Jay Mohr

V literatuře:
 Picture Perfect (román) – román z roku 1995, který napsal Jodi Picoult
 Picture Perfect – román inspirovaný televizním seriálem Čarodějky

V hudbě:
 Picture Perfect – album skupiny Every Avenue
 Picture Perfect – album skupiny Soil
 Picture Perfect – album pianisty Ahmad Jamala
 Picture Perfect – album skupiny Sky
 „Picture Perfect“ – píseň zpěvačky Angela Via
 „Picture Perfect“ – píseň  z alba The Sound of Revenge od rappera Chamillionaire
 „Picture Perfect“ – píseň z alba Exclusive od Chrise Browna
 „Picture Perfect!“ – píseň z alba Cupcakes Taste Like Violence od Jeffree Star
 „Picture Perfect“ – píseň z alba Change Your World od Michaela W. Smitha
 „Picture Perfect“ – píseň z alba Folklore Nelly Furtado